Новая Зеландия
 Новый Завет
 Неприкосновенный запас
 Не знаю